Alexander von Middendorff (1815-1894), un zoologiste et  explorateur allemand de la Baltique. Il a donné son nom à :
 Baie de Middendorff, sur la péninsule de Taïmyr, au nord de la Russie ;
 Middendorffinaia shadini, de la famille des Unionidae ;
 Microtus middendorffi, rongeur de la famille des Cricetidae ;
 Locustella ochotensis, également surnommé « Locustelle de Middendorff » (en ), passereau de la famille des Locustellidae. 
 Helmut Middendorf (1953-), artiste allemand ; 
 Kurt Middendorf, un acteur allemand du début du  ; 
 John William Middendorf II (1925-), un diplomate et secrétaire à la Marine des États-Unis ;
 Tracy Middendorf (1970-), une actrice américaine.